Клифф может означать:

Фамилия и имя 
Клифф () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Клифф, Виолет (1916—2003) — британская фигуристка-парница; супруга и партнёрша Л. Клифф.
 Клифф, Лесли (1908—?) — британский фигурист-парник; муж и партнёр В. Клифф.
 Клифф, Тони (Игаэль Глюкштейн; 1917—2000) — британский троцкист-«госкаповец» и теоретик марксизма еврейского происхождения.

Клифф () — англоязычное имя. Известные носители:
 Клифф Ричард
 Клифф Уилсон
 Клифф Торбурн
 Клифф Робертсон
 Клифф Бёртон

Другое 
 Клифф (тренировочная база) — спортивная база в Броутоне, Большой Манчестер, Великобритания.

См. также 
 Клиф
 Клиффорд